Spreyton kan syfta på följande:
 Spreyton, Devon, ort i England, Storbritannien
 Spreyton, Tasmanien, ort i Australien